«Ночные кошмары и фантастические видения» () — сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга, опубликованный в 1993 году. Книга вошла в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за тот же год.

В 2006 году вышел сериал «Ночные кошмары и фантастические видения по рассказам Стивена Кинга», состоящий из 8 серий; 5 из них — экранизации рассказов сборника: «Крауч-Энд», «Последние дело Амни», «Конец всей этой гадости», «Пятая четверть», «Рок-н-рольные небеса».

В России сборник публиковался издательством АСТ в одном и двух томах; в мягкой обложке переиздавался трёхтомником. В сентябре 2016 года выходит переиздание сборника в полном составе на русском языке в серии «Тёмная Башня» издательства АСТ.

Рассказы, вошедшие в сборник 
 «Кадиллак» Долана () 1985 год
 Конец всей этой  гадости () 1986 год
 Детки в клетке () 1972 год
 Летающий в ночи 1988 год
  1987 год
  1993 год
 Клацающие зубы () 1992 год
  1988 год
 Палец () 1990 год
 Кроссовки () 1988 год
 Рок-н-рольные небеса () 1992 год
 Домашние роды () 1989 год
 Сезон дождей () 1989 год
  представлен в 1989 год
  представлен в 1987 году; не издавался
  представлен в 1993 году; не издавался
 Крауч-Энд () 1980 год
 Дом на  Кленовой улице () представлен в 1993 год; не издавался
  1972 год
 Дело Ватсона () 1987 год
 Последнее дело Амни () представлен в 1993 год; не издавался
  1990 год
  1971 год
  представлен в 1993 год; не издавался

Экранизации 
 Пять рассказов были экранизированы в сериале «Ночные кошмары и фантастические ведения по рассказам Стивена Кинга»:
 2 серия «Крауч-Энд»
 3 серия «Последние дело Амни»
 4 серия «Конец всей этой гадости»
 5 серия «Пятая четверть»
 8 серия «Рок-н-рольные небеса»
 Фильм «Автострада», состоящий из двух новелл: вторая новелла — экранизация рассказа «Клацающие зубы»
 24 серия 3 сезона телесериала  — экранизация рассказа «Палец»
 Фильм 2009 года «Кадиллак Долана» — экранизация одноимённой повести
 Короткометражка 2002 года «Сезон дождей» — экранизация одноимённого рассказа
 Короткометражка 2017 года «Пустите детей» — экранизация рассказа Детки в клетке
 Ночной полёт фильм 1997 года

Номинации 
 Номинация «» за лучший рассказ «Крауч-Энд».
 Номинация «Всемирной премии фэнтези» за лучший рассказ «Конец всей этой гадости».

Примечания

Ссылки 
 Сборник на сайте horrorking.com 

Рецензии
 
 
 
 

Сборники рассказов Стивена Кинга
Литературные сборники 1993 года
Книги издательства «Viking Press»